Ла Нијеве има више значења:

 Ла Нијеве (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Нијеве (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику